International Soccer – videogioco del 1982 per Atari 2600
 International Soccer – videogioco del 1983 per Commodore 64
 International Soccer – videogioco del 1987 per Amiga e Atari ST
 International Soccer – videogioco del 1994 per Amiga e DOS